Bill Flett – hockeista su ghiaccio canadese
 Dave Flett – chitarrista scozzese
 Jack Flett – giocatore di lacrosse canadese
 John Flett – ex rugbista a 15 australiano